«Caseros» puede referirse a:

Argentina

Divisiones administrativas 
Caseros, localidad de la Provincia de Buenos Aires.
Caseros Centro, localidad de la Provincia de Córdoba.
Caseros, localidad de la Provincia de Entre Ríos.
Departamento Caseros, división administrativa de la Provincia de Santa Fe.

Estaciones 
Caseros, estación de ferrocarril en Caseros, Provincia de Buenos Aires.
Caseros, estación de la línea H del subte de Buenos Aires.
Caseros, estación de ferrocarril en Caseros, Provincia de Entre Ríos.

Construcciones 
Avenida Caseros, importante arteria vial del sur de la Ciudad de Buenos Aires.
Cárcel de Caseros, antiguo presidio de la ciudad de Buenos Aires.

Historia 
Batalla de Caseros (1852), contienda entre la Confederación Argentina y el Ejército Grande en El Palomar.